Фінал Кубка Футбольної ліги 1988 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 1987—1988, 28-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 24 квітня 1988 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Арсенал» та «Лутон Таун».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

1988
1988 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Квітень 1988
1988 в англійському спорті